ЦСКА-2:
 
 ЦСКА-2 (хоккейный клуб) — см. Красная Армия (хоккейный клуб)
 ЦСКА-2 (баскетбольный клуб)

См. также 
 ЦСКА-д (минифутбольный клуб)